Jméno a příjmení Josef Váňa má více nositelů:

 Josef Váňa (* 1952) – český žokej, trenér a chovatel koní
 Josef Váňa (generál) (1893–1976) – československý divizní generál
 Josef Váňa (výtvarník) (1931–1978) – československý výtvarník, režisér animovaných filmů, ilustrátor knih pro děti
 Josef Váňa (psycholog) (1899–1966) – český psycholog, pedagog, ředitel Pedagogického ústavu ČSAV, profesor pedagogické fakulty UK